Джеймс Клод Райт-младший (; 22 декабря 1922, Форт-Уэрт, Техас, США — 6 мая 2015, там же) — американский государственный деятель, спикер Палаты представителей США (1987—1989).

Биография 
Родился в семье продавца. Учился в Колледже Ведерфорда и Техасском университете в Остине, однако так и не получил диплом бакалавра. Участвовал в Второй мировой войне в качестве пилота, принимал участие в боевых действиях в южной части Тихого океана. Был награждён Крестом лётных заслуг. Его мемуары о военных годах «The Flying Circus: Pacific War — 1943 — As Seen Through A Bombsight» были опубликованы в 2005 году.

После войны он поселился в Ведерфорде и основал консалтинговую компанию, специализировавшуюся на выставочной деятельности. В эти годы вступил в Демократическую партию. Являлся членом Палаты представителей Техаса, нижней палаты законодательного собрания штата с 1947 по 1949 годы. В 1950—1954 годах являлся мэром Ведерфорда, в 1953 г. был избран председателем Ассоциации муниципалитетов штата Техас.

С 1955 по 1989 годы избирался членом Палаты представителей Конгресса США. Во время своего пребывания в Конгрессе отказался подписать Южный манифест, который содержал положения против расовой интеграции в государственных учреждениях. В то же время в 1957 году он проголосовал за «Закон о гражданских правах», согласно которому был создан отдел по гражданским правам при Министерстве юстиции США и Комиссия по соблюдению равноправия при трудоустройстве. В 1964 году отказался поддержать «Закон о гражданских правах», который устанавливал принципы десегрегации в общественных местах и ​​равные возможности в трудоустройстве. В 1979 г. добился принятия неоднозначно воспринятой так называемой поправки Райта, устанавливавшей конкурентные преимущества для аэропорта Далласа. Лишь в 2006 году Конгресс принял решение о поэтапной отмене этого законодательного акта. Также являлся сторонником создания Сверхпроводящего Супер Коллайдера в техасском Ваксахачи.

Он был лидером большинства в Палате представителей с 1977 по 1987 год. В 1988 году являлся председателем съезда партии — Демократической национальной конвенции.

В 1989 году подал в отставку на фоне расследования дела о нарушении этики в его деятельности, связанные с поступлением пожертвований. Согласно докладу специальной комиссии, политик получил незаконные гонорары за издание своей книги «Размышления публичного человека». Также было установлено, что и жена спикера пошла на нарушения законодательства при приеме нa работу, чтобы избежать ограничения на льготы и подарки. Кроме того, СМИ раскрутили скандал 16-летней давности, когда главный помощник спикера, Джон Мак, обвинялся в жестоком нападении на женщину по имени Памелла Смол. Он был признан виновным и приговорен к пятнадцати годам лишения свободы, однако благодаря усилиям конгрессмена через 27 месяцев приговор был заменен на условный. Аналитик Майкл Паренти связал атаку на спикера-демократа с его жесткой позицией по вопросам расследования незаконных поставок оружия никарагуанским контрас администрацией Рейгана в 1980-х годах. Другие исследователи связывают эти события с вовлеченностью политика в масштабный Ссудо-сберегательный кризис, который привел к неплатежеспособности Федеральной корпорацией страхования сбережений и ссуд (FSLIC). В результате правительство США потратило $124 миллиарда долларов налогоплательщиков и ликвидировало 747 неплатежеспособных S&Ls, учредив для этого Трастовую корпорацию по урегулированию. Серия скандалов показала, что политическая коррупция была одной из причин кризиса ссудо-сберегательных учреждений. Якобы спикер пытался помешать расследованию махинаций.

После своей отставки преподавал в качестве приглашенного профессора в Техасском христианском университете.

В ноябре 2013 г. Департаментом общественной безопасности Техаса он был лишен удостоверения избирателя, так как не принес вовремя необходимые документы. Бывший спикер обратился к общественности в письмом, в котором указал, что существующее законодательство ограничивает право пожилых избирателей на участие в выборах.

Источники 
 Jim Wright at the Biographical Directory of the United States Congress
 Photos from the Jim Wright Collection at the Portal to Texas History

Члены Демократической партии США
Спикеры Палаты представителей США
Члены Палаты представителей от штата Техас
Преподаватели Техасского христианского университета